Константи́н Ковале́нко:
 Коваленко, Константин Анатольевич (род. 1989) — украинский журналист и общественный деятель, автор журналистских расследований.
 Коваленко, Константин Валерьевич (род. 1975) — белорусский и российский футболист.
 Коваленко, Константин Иосифович (1912—1988) — советский инженер-нефтяник.
 Коваленко, Константин Степанович (1914—1971) — советский партийный деятель.